New Auburn ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Auburn (Maine)
 New Auburn (Minnesota)
 New Auburn (Wisconsin)
 New Auburn Township (Sibley County, Minnesota)